Plaats in Indonesië
 Sidoasri (Candipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Sidoasri (Sumbermanjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java